Vodnik, prezime
 vodnik, niži vojni čin
 Vodnik (Karaš-severinska županija, Rumunjska), naselje u Rumunjskoj